VIII. Letnie Igrzyska Paraolimpijskie odbyły się w dniach 15 - 24 października w Seulu. Na igrzyskach startowało 61 państw. Rozegranych zostało 732 konkurencje. Igrzyska otworzył prezydent Korei Południowej Roh Tae-woo. Głównym stadionem igrzysk był Jamsil Olympic Stadium.

Wyniki

Tabela medalowa

Bibliografia 
 IPC